Катар Тотал Оупън 2012 е 10-ото издание на Катар Тотал Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Доха, Катар от 13 до 19 февруари.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд
  Саня Мирза /  Елена Веснина (осминафинал)
  Даниела Хантухова /  Агнешка Радванска (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Сабине Лисицки (четвъртфинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Анастасия Родионова (полуфинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)
  Юлия Гьоргес /  Цзе Джън (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Катар Тотал Оупън